Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Beaufort:
 Le  était un dragueur de mines de la classe Hunt commandé sous le nom d'Ambleside, mais renommé en 1918 et classé en navire de prospection. Il a été lancé en 1919 et vendu pour la ferraille en 1938.
 Le  était un destroyer de classe Hunt lancé en 1941 et transféré en Norvège en 1952. Il a été renommé HNoMS Haugesund en 1954 et mis au rebut en 1965

Beaufort